А́нджела Мери́чи (; ) — святая Римско-Католической Церкви, монахиня, основательница женской монашеской конгрегации урсулинок.

Биография 
В возрасте 15 лет стала сиротой, потеряв своих родителей, которые умерли от болезни, после чего стала жить у своего родного дяди, которому она помогала в его хозяйстве. В юности вступила в третий францисканский монашеский орден для мирян. В 1516 году переехала в город Брешиа, где вступила в католическую организацию «Божественная Любовь». Занималась благотворительной деятельностью, посещая больных в госпитале, организуя приюты для сирот и школы для бедной молодёжи. В 1524 году совершила паломничество в Палестину, в 1525 году — в Рим, чтобы получить индульгенцию в Юбилейный год. Вернувшись в Брешию, она вскоре была вынуждена покинуть Брешию из-за вторжения австрийских войск императора Карла V.

В Милане в 1535 году, в возрасте 60 лет, Анджела Меричи основала монашескую конгрегацию урсулинок, которая занималась воспитанием девушек. Организация получила название «Общество смиренных сестёр святой Урсулы». Вступившие в конгрегацию девушки продолжали жить в своих семьях, одновременно собираясь в монашеском доме для совместной молитвы. Структура конгрегации разделялась на городские общины, которые в свою очередь организовывались по районам и кварталам. 18 августа 1536 конгрегация, основанная Анджелой Меричи, была признана местным епископом. В 1537 году стала первой настоятельницей данной конгрегации. Своей благотворительной и социальной деятельностью Анджела Меричи повлияла на духовное обновление итальянского общества. Анджела Меричи скончалась 27 января 1540 года.

Прославление 
30 апреля 1768 года Анджела Меричи была беатифицирована римским папой Климентом XIII. 24 мая 1807 года была канонизирована римским папой Пием VII. 

День памяти в Католической церкви — 27 января.

Примечания

Литература 
 Henryk Fros SJ, Franciszek Sowa: Księga imion i świętych. T. 1: A-C. Kraków: WAM, Księża Jezuici, 1997, стр. 181—184. ISBN 83-7097-271-3.
 Paola Angeli, La profezia di Angela Merici. Una sfida per il nostro tempo, Edizioni Paoline, 2005

Ссылки 
 Краткая биография
 Биография 
 Биография и молитва к святой Анджеле Меричи 

Католические святые
Святые Италии
Христианские святые XVI века
Канонизированные Пием VII
Канонизированные в XIX веке
Францисканские терциарии
Святые францисканцы
Беатифицированные Климентом XIII